Царев куп (), пуним именом Царев куп ФСЈ — Све-јапанско фудбалско првенство () је фудбалски национални куп Јапана.

Име 
 Такмичење фудбалског државног првака (, 1921—1933)
 Све-јапанско фудбалско првенство (, 1935—1940)
 Реконструкцијско све-јапанско фудбалско првенство (, 1946)
 Све-јапанско фудбалско првенство (, 1949—1950)
 Царев куп — Све-јапанско фудбалско првенство (, 1951—2017)
 Царев куп ФСЈ — Све-јапанско фудбалско првенство (, 2018—)

Победници 
Од 1992. године

Успешност клубова 
Од 1992. године

Спољашње везе 
 

Јапан Царев куп
Фудбал у Јапану